Commodore peut faire référence à :
  (du français commandeur), grade dans différentes marines militaires : au Canada, dans la Royal Navy, aux États-Unis ;
 Commodore International, constructeur d'ordinateurs ;
 Commodore, voiture fabriquée par Opel ;
 Commodore's Cup, course à la voile.
 Chester Commodore (1914-2004), dessinateur de presse afro-américain ;
 les Commodores, groupe de musique américain, fondé en 1968, dont le chanteur est Lionel Richie jusqu’en 1983.